Аграновський Абрам Давидович — російськомовний радянський журналіст і письменник єврейського походження родом з України.
 Аграновський Анатолій Абрамович — радянський журналіст, публіцист, письменник, прозаїк, співак і кінодраматург.
 Аграновський Валерій Абрамович (1929—2000) — російський радянський та російський журналіст, драматург, літературний критик, письменник-фантаст.
 Аграновський Давид Самойлович (1890—1953) — радянський оперний співак (тенор), Заслужений артист РРФСР (1934).

Єврейські прізвища